Сен-Лео́н () — фамилия и топоним.
 Фамилия
 Сен-Леон, Артур (1821—1870) — французский артист балета, балетмейстер, педагог и теоретик танца, с 1859 года работавший в России.  
 Тревисан де Сен-Леон, Витторе (1818—1897) — итальянский ботаник-систематик и собиратель гербария.

 Топоним во Франции
 Сен-Леон — коммуна в департаменте Аверон.
 Сен-Леон — коммуна в департаменте Алье.
 Сен-Леон — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.
 Сен-Леон — коммуна в департаменте Жиронда.
 Сен-Леон — коммуна в департаменте Ло и Гаронна.
 Сен-Леон-сюр-л’Иль — коммуна в департаменте Дордонь.